Ламберт има више значења:
 Ламберт (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Ламберт (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Ламберт (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома

Особе 
 Јохан Хајнрих Ламберт, швајцарски математичар и физичар
 Ламберт Сполето, цар Светог римског царства (од 892), војвода Сполета (од 894) и краљ Италије (од 891. године)